Marcantonio, als Variante von Marco Antonio, ist ein italienischer männlicher Vorname, auch als Familienname gebräuchlich.

Namensträger

Familienname 
 Melani Marcantonio (* 1983), italienische Handballspielerin
 Vito Marcantonio (1902–1954), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker

Vorname 
 Marcantonio Amulio (1506–1572), italienischer Geistlicher, Bischof von Rieti
 Marcantonio Barbaro (1518–1595), venezianischer Adliger und Diplomat
 Marcantonio Bassetti (1586–1630), italienischer Maler des Seicento
 Marcantonio Bragadin (1523–1571), venezianischer Offizier
 Marcantonio Colonna (Admiral) (1535–1584), italienischer Admiral
 Marcantonio Colonna (Kardinal, 1724) (1724–1793), italienischer Kardinal, Titularerzbischof von Korinth und Kardinalbischof von Palestrina
 Marcantonio Durando (1801–1880), italienischer Ordenspriester
 Marcantonio Flaminio (1498–1550), italienischer Humanist
 Marcantonio Franceschini (1648–1729), italienischer Maler und Freskant
 Marcantonio Franciotti (1592–1666), italienischer Bischof und Kardinal
 Marcantonio Giustinian (1619–1688), Doge von Venedig
 Marcantonio Maffei (1521–1583), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Kardinal der Römischen Kirche
 Marcantonio Marcolini (1721–1782), italienischer Geistlicher, Bischof von Thessalonica
 Marcantonio Memmo (1536–1615), Doge von Venedig
 Marcantonio Moschettini (* 1972), deutsch-italienischer Schauspieler
 Marcantonio Negri († 1624), italienischer Komponist
 Marc’Antonio Pasqualini (1614–1691), italienischer Komponist und Kastrat
 Marcantonio Raimondi (um 1475–um 1534), italienischer Kupferstecher
 Marcantonio Sabellico (um 1436–1506), italienischer Historiker und Bibliothekar
 Marcantonio Trevisan (1475–1554), Doge von Venedig
 Marcantonio Vincentini, auch Marco Antonio Vicentini (1624–1692), italienischer katholischer Bischof und Diplomat

Siehe auch 
 Marc Antoine
 Marc Anthony
 Marcus Antonius (Begriffsklärung)

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname